Antonia Kufferath (1857-1939) – cantante soprano belga
 Elisa Kufferath (1875-1900) – violoncellista belga
 Hans-Wilhelm Kufferath (1939-2016) – violoncellista tedesco
 Hubert Ferdinand Kufferath (1818-1896) – compositore belga
 Johann Hermann Kufferath (1797-1864) – compositore tedesco
 Louis Kufferath (1811-1882) – compositore tedesco
 Maurice Kufferath (1852-1919) – giornalista, musicologo e direttore d'orchestra belga
 Wilhelm Kufferath (1853-1936) – violoncellista tedesco
 Wilhelm Kufferath von Kendenich (1939) – scrittore tedesco